Verdrängungseffekt bezeichnet:
 Crowding-out, in der Volkswirtschaftslehre die Verdrängung privatwirtschaftlicher Tätigkeit durch staatliche Eingriffe
 Verdrängungseffekt (Biologie), in der Biologie die Verdrängung bereits vorhandener Lebewesen durch neu eingeführte Spezies
 Crowding-Effekt, in der Biologie die Regulation der Anzahl von Organismen